Herrarnas –66 kg i judo vid olympiska sommarspelen 2012 avgjordes den 29 juli 2012 i London i mässhallen Excel London.

Medaljörer 

|-
| width="200px" rowspan="2"| 66 kg
| width="200px" rowspan="2" colspan="2"| 
| width="200px" rowspan="2" colspan="2"| 
| width="200px" colspan="2"| 
|-
| colspan="2"| 
|}

Tävlingsformat 
Grenen avgjordes som en utslagsturnering där en besegrad idrottare blev utslagen, de två semifinalvinnarna mötte varandra i en match om guldet. De fyra atleterna som blev utslagna i kvartsfinal gick chansen i ett återkval där de tillsammans med de två semifinalisterna gjorde upp om två bronsmedaljer. Om en match var oavgjord efter ordinarie tid så vidtog en tre minuter lång förlängning där golden score tillämpades; alltså att den som gick poäng först vann matchen.

Schedule 
All times are British Summer Time (UTC+1)

Resultat

Finaler

Uppsamling

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Referenser 

Träd

Judo vid olympiska sommarspelen 2012